Macroscepis är ett släkte av oleanderväxter. Macroscepis ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Macroscepis

es:Macroscepis